Haus zum Schwert ist der Name folgender Gebäude:

 Haus zum Schwert (Baden)
 Haus zum Schwert (Frauenfeld)
 Haus zum Schwert (Wil)
 Haus zum Schwert (Zürich)